

Patronyme 

 Carmine Giovinazzo (1973 -), acteur américain ;
 Girolamo Giovinazzo (1968 -), judoka italien.

Toponyme 
 Giovinazzo, commune italienne de la province de Bari.